Белвью (анг. Bellevue) — название населённых пунктов США.

  — город в штате Айдахо.
  — город в штате Кентукки.
 Белвью — город в штате Небраска.
 Белвью — город в штате Миннесота.
 Белвью — тауншип в штате Миннесота.
  — город в штате Огайо.
  — город в штате Техас.
 Белвью — местность во Флориде, США.
 Белвью — город в штате Вашингтон.
  — избирательный округ в Белфасте.

См. также 
 Бельвю